Station Hope (Brits-Columbia), een spoorwegstation in Hope in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Station Hope (Derbyshire), een spoorwegstation van National Rail in Hope, High Peak in Engeland
 Station Hope (Flintshire), een spoorwegstation van National Rail in Flintshire in Wales
 Station Hope (Duitsland), een voormalig spoorwegstation in Nedersaksen in Duitsland